Desa Wargajaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Wargajaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,63, long 107,02), Jawa Barat, 
 Desa Wargajaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,53, long 106,54), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar